Biblioteca Ambrosiana,  antica biblioteca di Milano fondata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo
 Pinacoteca Ambrosiana, fondata nel 1618 da Federico Borromeo
 Diverse società sportive milanesi durante gli anni trenta:
 Associazione Sportiva Ambrosiana-Inter (calcio), nome con cui fu nota l'Internazionale.
 Ambrosiana Milano, club di pallacanestro femminile fondato nel 1935 e tuttora esistente.
 Ambrosiana, club rugbistico altrimenti noto come Amatori Milano.
 Croce Ambrosiana, ONLUS altrimenti nota come Croce Ambrosiana Milano.

Vedi anche:
  Ambrosiano, quotidiano del pomeriggio con sede in Via Settala a Milano